1-й выпуск  Тура Йоркшира — шоссейной многодневной велогонки по дорогам британского графства Йоркшир. Гонка прошла с 1 по 3 мая 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал норвежский велогонщик Ларс Петер Нордхауг из .

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 6 континентальных команд, а также сборная Великобритании. Всего на старт соревнования вышли 139 гонщиков. До финиша доехали 123 спортсмена.

Маршрут 
22 декабря 2014 года были объявлены места старта и финиша этапов, которыми стали Бридлингтон, Лидс, Скарборо, Селби, Уэйкфилд и Йорк.  21 января 2015 года подробности всех трёх этапов были обнародованы в Bridlington Spa. Первые два этапа (особенно второй) должны были подходить спринтерам, а третий был преподнесён как "королевский этап" и включал несколько дорог и подъёмов, которые были частью второго этапа Тур де Франс 2014 года между Йорком и Шеффилдом. Гонка получила категорию 2.1. Общая протяжённость дистанции составила 515 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Йоркшира 2015 на FirstCycling
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Великобритании в 2015 году
Май 2015 года